Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal ve čtvrtek 14. února jako v pořadí třetí mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2013